Concacaf Gold Cup 2002 spelades i Kalifornien och Florida i USA under perioden 18 januari-2 februari 2002. Det var i Miami och Pasadena som man spelade. USA vann turneringen före Costa Rica och Kanada. Ecuador och Sydkorea var inbjudna icke-CONCACAF-lag.

Kanada, som spelade i grupp D där alla matcher slutade 2-0, gick tillsammans med Haiti vidare efter lottdragning. I semifinalen Kanada på stryk mot USA på straffar efter 0-0. USA ställdes sedan mot Costa Rica i finale och vann med 2-0 efter mål av Josh Wolff och Jeff Agoos.

Under turneringen hoppade de kubanskas pelarna Alberto Delgado och Rey Angel Martinez av från Kuba till USA.

Laguppställningar

Kvalomgång

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

-

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Skytteligan
4 mål
 Brian McBride
3 mål
 Kevin McKenna
2 mål
 Rolando Fonseca
 Ronald Gomez
 Paulo Wanchope
 Álex Aguinaga

Priser och utmärkelser
Mest värdefulle spelaren
 Brian McBride
Skytteligan
 Lars Hirschfeld
Fair Play-priset
 Costa Rica
All Star-laget
G -  Odelin Molina
D -  Luis Marin
D -  Jeff Agoos
D -  Jason DeVos
M -  Luis Sosa
M -  Mauricio Solis
M -  Landon Donovan
M -  Kim Nam-Il
M -  Ronald Gomez
F -  Kevin McKenna
F -  Brian McBride
Reserver
G -  Shaka Hislop
D -  Ludovic Mirande
D -  Pierre Bruny
M -  Santos Cabrera
M -  Álex Aguinaga
F -  Ronald Cerritos
F -  Juan Carlos Plata

Lagstatistik

Källor

Externa länkar
Official Recap

2002 i USA
2002
Fotboll i USA
Fotbollsåret 2002
Sport i Miami
Sport i Kalifornien